Flora en de fantastische eekhoorn (boek), een kinderboek geschreven door Kate DiCamillo uit 2013
Flora en de fantastische eekhoorn (film), een Amerikaanse verfilming van het boek uit 2021